«Альмери́я B» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции в автономном сообществе Андалусия, резервная команда клуба «Альмерия». Клуб основан в 2001 году, гостей принимает на арене «Хуан Рохас», вмещающей 13 468 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 3-ое место в «Сегунда B» в сезоне 2014/15.

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Альмерия Б
ФК «Альмерия»